Diana Ross (позднее также переиздавался под названием Ain’t No Mountain High Enough) — дебютный сольный альбом американской певицы Дайаны Росс, вышедший в 1970 году на лейбле Motown.

История создания 
Альбом стал первой сольной пластинкой Дайаны, выпущенной после ухода из группы The Supremes. Над альбомом работала известный продюсерский дуэт Ника Эшфорд и Валери Симпсон, помимо продюсирования они написали музыку и тексты песен. Также руку к альбому приложил и музыкант Джонни Бристоль, он продюсировал «Someday We'll Be Together» — последний сингл The Supremes с участием Дайаны.

Отзывы критиков 
Diana Ross получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Рон Уинн из AllMusic дал альбому 4.5 из 5 и заявил, что альбом был один из лучших альбомов, который она выпустила в годы работы с лейблом Motown, и, возможно, это её лучшая работа вообще; также Дайана доказала, что она сможет быть успешной и без The Supremes. Роберт Кристгау поставил альбому три с плюсом. Он заявил, что, хотя на пластинке и были две или три хорошие песни, остальные звучали уныло и скучно.

Коммерческий приём 
В США альбом смог достичь 19-ого места в Billboard 200 и 1-ого в Top R&B/Hip-Hop Albums. За продажи более чем 500 тысячах экземпляров альбом получил золотую сертификацию от RIAA.

Синглы 
Первый сингл «Reach оut аnd Touch (Somebody’s Hand)» смог попасть на 20-ю строчку в хит-параде Billboard Hot 100, продавшись более чем полумиллионным тиражом. Второй сингл (кавер-версия песни Марвина Гэя и Тамми Террелл 1967 года) — «Ain’t No Mountain High Enough» — стал хитом международного масштаба и добрался до вершины горячей сотни США, а также занял лидирующие позиции в других странах. За этот же сингл Дайану Росс номинировали на «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Список композиций

Оригинальное издание

Расширенное издание 
Расширенное издание альбома 2002 года включало в себя ряд бонус-треков, в том числе четыре неизданных сессий с продюсером 5th Dimension Боунсом Хау. Также в издание вошли две кавер-версии песни Лоры Ниро, которые впоследствии были записаны Барбарой Стрейзанд для её альбома 1971 года Stoney End, а также песня «Love' s Lines, Angles and Rhymes», ставшую хитом для 5th Dimension в 1971 году.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1970 года
Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records